En español, la palabra Antxon tiene varios significados:

 Eugenio Etxebeste Arizkuren: Miembro histórico de la organización terrorista vasca ETA.
 Antxon Olarrea: Lingüista español y profesor en la Universidad de Arizona.